Сражение под Володаркой — боевое столкновение между польской армией и Первой конной армией во время польско-советской войны. Произошло 29-31 мая 1920 года у села Володарка на Украине.

Предшествующие события 

После того, как 7 мая 1920 года польская армия заняла Киев стало очевидно, что план Пилсудского по ведению крупного наступления против советских армий на Украине потерпел неудачу. Красная армия не стала защищать Киев и отошла с правобережной Украины. В то же время высшее командование РККА приказало 1-й Конной армии перебазироваться на польский фронт и начать наступление на растянутые польские войска и небольшой военный контингент Украинской Народной Республики.

26 мая 12-я армия РККА и корпус Ионы Якира переправились через Днепр и атаковали самую слабую часть польской обороны. Атака первоначально была направлена против польской 7-й пехотной дивизии — самой слабой и наименее испытанной в бою польской части. Кроме того, польские оборонительные сооружения были ослаблены в результате перемещения значительной части польских войск в северное Полесье, где Пилсудский готовил оборонительную линию. На следующий день к наступлению присоединилась 1-я Конная и атаковала 13-ю пехотную дивизию польской 6-й армии. Советское командование планировало обойти поляков и украинцев, продвигаясь вперед двумя колоннами в направлении Белой Церкви и Фастова.

Бой 
29 мая 4-я кавалерийская дивизия 1-я Конной нанесла удар по польским позициям в окрестностях сел Володарка, Березно и Новофастов. Район защищали польский 44-й кресский стрелковый полк, 16-й Великопольский Уланский полк, элементы 1-го Кречовского Уланского полка и 7-й конной артиллерийской группы. Поляки заняли оборону в деревнях, не пытаясь защищать всю линию фронта.

Такая тактика поляков лишила советские войска возможности в полной мере использовать свое численное преимущество. Кроме того, из-за неэффективного командования советские кавалерийские полки атаковали по отдельности. Более того, вместо того, чтобы просто обойти польские позиции, красное командоание решила атаковать их фронтально. После того, как атака казачьей кавалерии была отражена пулеметным огнем, польская кавалерия пошла в контратаку и начался сабельный бой, в котором обе стороны понесли большие потери. Так, третий эскадрон польского 1-го уланского полка потерял 30 из 72 человек и такое же количество лошадей. В целом польская атака увенчалась успехом: к наступавшей кавалерии подошло подкрепление, после чего казаки покинули поле боя.

Результаты 
На следующий день 3-я Донская казачья кавалерийская бригада, состоявшая из казаков, ранее служивших в армии Деникина, а затем насильно призваных в Красную Армию, подошла к польским позициям и после коротких переговоров перешла на сторону поляков, изъявив желание сражаться против большевиков. Бригада получила название « Свободная казачья бригада» (). Командир бригады Вадим Яковлев получил звание полковника и в дальнейшем оставался командиром бригады до её расформирования в 1923 году.

В результате упорного сопротивления польских войск наступление 1-й Конной было остановлено. Только 6-я кавдивизия сумела прорваться через линии 13-й польской пехотной дивизии, но и она была отбита на следующий день (31 мая 1920 г.). После трех дней тяжелых боев 1-я Конная была вынуждена отступить на свои исходные позиции в районе Умани .

Примечания 

Май 1920 года
Сражения Советско-польской войны
1920 год на Украине
Сражения 1920 года